Ramón Santana kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Ramón Santana (kommun), San Pedro de Macorís, 
 Ramón Santana (ort), San Pedro de Macorís,